Všestary (powiat Hradec Králové)
 Všestary (powiat Praga-Wschód)
 Všestary (stacja kolejowa)

Zobacz też